Video Music Brasil de Melhor Videoclipe Rock é um prêmio musical.

Lista dos vencedores do prêmio 
A banda Raimundos e a cantora Pitty são os maiores vencedores do prêmio nesta categoria com três vitórias, seguidos de Charlie Brown Jr. duas vitórias.

Ver também 
Video Music Brasil

Rock